Gabelle peut désigner :
 la gabelle du sel, une taxe sur le sel ayant existé en France au Moyen Âge et à l'époque moderne ;
 Pierre Gabelle (1908-1982), une personnalité politique française ;
la centrale de La Gabelle, une centrale hydroélectrique d'Hydro-Québec, sur la rivière Saint-Maurice, au Québec, au Canada ;
la rue de la Gabelle située à Reims.